Herpomyces — рід грибів родини Herpomycetaceae. Назва вперше опублікована 1902 року.

Гриб, який ектопаразитує виключно на видах порядку Blattodea (таргани).

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Herpomyces відносять 25 офіційно визнаних видів:

Примітки

Джерела 
 Thaxter, R. 1902. Preliminary diagnoses of new species of Laboulbeniaceae V. Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences. 38:7-57 - P.11

Роди грибів